6 км (6-й кіломе́тр; Шóстий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи 
 6 км — залізнична платформа Лиманської дирекції Донецької залізниці (з грудня 2014 року — Південної залізниці) на лінії Костянтинівка — Ясинувата.
 6 км — залізнична платформа Лиманської дирекції Донецької залізниці (з грудня 2014 року — Південної залізниці) на лінії Дебальцеве — Горлівка.
 6 км — залізнична платформа Ясинуватської дирекції Донецької залізниці на лінії Ясинувата-Пасажирська — Ларине.
 6 км — залізнична платформа Ясинуватської дирекції Донецької залізниці (з грудня 2014 року — Південної залізниці) на лінії Покровськ — Дубове.
 6 км — залізнична платформа Ясинуватської дирекції Донецької залізниці на лінії Рутченкове — Покровськ.
 6 км — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Таврійськ — Українська.
 6 км — залізнична платформа Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Запоріжжя-Ліве — Запоріжжя II.
 6 км — роз'їзд Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Кривий Ріг — Долинська
 6 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Мусіївка — Савро.
 6 км — зупинний пункт Одеської залізниці на лінії Мигаєве — Ротове.

Див. також 
 6 (число)
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (6)